Lorène Cazals, née le  à Paris, est une animatrice de télévision française.

Elle anime des émissions sur TF6, Téva, Fun TV et JET.

Elle coanime l'émission Star Six Music avec Alexandre Delpérier de  à  ainsi que la météo sur M6.

Animatrice française de télévision
Naissance en octobre 1976